Shantae (computerspelserie) - serie computerspellen
 Shantae: Half-Genie Hero - spel uit bovenstaande serie
 Shantae and the Seven Sirens - spel uit bovenstaande serie
 Zelotes shantae - spinnensoort